Schoenmakers ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Schoenmakers (1917–1975), deutscher Architekt
 Piet Schoenmakers (1919–2009), niederländischer Maler und Bildhauer